

Persone 
 Frank McCourt (1930-2009) – scrittore statunitense
 Dale McCourt (1957) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Carmel McCourt (1958) – cantante britannica
 Patrick McCourt (1983) – calciatore britannico

Pagine correlate 
Court (disambigua) – pagina di disambiguazione